Списък на градовете в Германия с над 100 000 души.

Литература на немски 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880 – 1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919 – 1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955 – 1989

Външни препратки 
 Statistisches Bundesamt – Gemeindeverzeichnis
 Germany by Map: All cities and communes
 Statistisches Jahresbuch 2012, Статистически годишник за 2012 г. На стр. 30 и 31 се намира списък с градовете с население над 100 000 жители през 2010 г. и населението, гъстотата му и площта им, както и съотношението на мъжете и жените сред жителите и провинцията, в която се намират

Германия